Ник Шульц (; 25 августа 1982, Страсбург, Саскачеван, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Prince Albert Raiders       WHL    58    5   18   23   37  14   0   7   7   0
1999-00  Prince Albert Raiders       WHL    72   11   33   44   38   6   0   3   3   2
2000-01  Prince Albert Raiders       WHL    59   17   30   47  120  --  --  --  --  --
2000-01  Cleveland Lumberjacks       IHL     4    1    1    2    2   3   0   1   1   0
2001-02  Minnesota Wild              NHL    52    4    6   10   14  --  --  --  --  --
2001-02  Houston Aeros               AHL    --   --   --   --   --  14   1   5   6   2
2002-03  Minnesota Wild              NHL    75    3    7   10   23  18   0   1   1  10
2003-04  Minnesota Wild              NHL    79    6   10   16   16  --  --  --  --  --
2004-05  Kassel Huskies              DEL    46    7   15   22   26  --  --  --  --  --
2005-06  Minnesota Wild              NHL    79    2   12   14   43  --  --  --  --  --
2006-07  Minnesota Wild              NHL    82    2   10   12   42   5   0   1   1   0
2007-08  Minnesota Wild              NHL    81    2   13   15   42   1   0   0   0   0
2008-09  Minnesota Wild              NHL    79    2    9   11   31  --  --  --  --  --
2009-10  Minnesota Wild              NHL    80    1   19   20   43  --  --  --  --  --
2010-11  Minnesota Wild              NHL    74    3   14   17   38  --  --  --  --  --
2011-12  Minnesota Wild              NHL    62    1    2    3   30  --  --  --  --  --
2011-12  Edmonton Oilers             NHL    20    0    4    4   10  --  --  --  --  --
2012-13  Edmonton Oilers             NHL    48    1    8    9   24  --  --  --  --  --
2013-14  Edmonton Oilers             NHL    60    0    4    4   24  --  --  --  --  --
2013-14  Columbus Blue Jackets       NHL     9    0    1    1    4   2   0   0   0   0
2014-15  Philadelphia Flyers         NHL    80    2   13   15   47  --  --  --  --  --
2015-16  Philadelphia Flyers         NHL    81    1    9   10   42   6   0   0   0   2
2016-17  Philadelphia Flyers         NHL    28    0    4    4   10  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                       1069   30  145  175  483  32   0   2   2  12

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»